Sagang kan syfta på:

Geografi

Myanmar 

 Sagaing (regionhuvudort i Burma), Sagaingregionen,

Filippinerna 

 Sagang (ort i Filippinerna), Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 

Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar